И́горь (Индустрий) Васи́льевич Тала́нкин (3 октября 1927, Богородск — 24 июля 2010, Москва) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, педагог. Народный артист СССР (1988).

Биография 
Индустрий Таланкин родился 3 октября 1927 года в Богородске (ныне Ногинск Московской области).

Учился в Москве, на актёрском факультете в Театрально-музыкальном училище имени А. К. Глазунова (мастерская И. Туманова), окончил его в 1950 году. Затем поступил на режиссёрский факультет ГИТИС (мастерская А. Попова и М. Кнебель) (окончил в 1955 году).

С 1947 года, в период учёбы, работал режиссёром театральной студии при Дворце культуры ЗИЛа. В 1955—1956 годах — режиссёр Драматического театра Прикарпатского ВО (ныне Львовский драматический театр имени Леси Украинки).

В 1959 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров при «Мосфильме» (мастерская Ю. Райзмана).

С 1958 года — режиссёр киностудии «Мосфильм». Спустя два года дебютировал фильмом «Серёжа» совместно с Г. Данелия. Этот дебютный фильм двух молодых режиссёров был отмечен на Международном кинофестивале в Карловых Варах и других кинофестивалях.

Написал сценарии к большинству своих фильмов. При создании кинокартин преимущественно сотрудничал с композитором А. Шнитке.

В 1964—1989 годах вёл режиссёрско-актёрскую мастерскую во ВГИКе, с 1976 — профессор. Среди учеников — Карен Шахназаров, Фёдор Бондарчук, Иван Охлобыстин, Михаил Косырев-Нестеров, Бахтиёр Худойназаров.

С 1994 года — председатель правления студии «Время» концерна «Мосфильм».

С 1971 года — секретарь правления Союза кинематографистов СССР.

Член КПСС с 1978 года.

Скончался на 83-м году жизни 24 июля 2010 года в Москве. Прощание с Игорем Таланкиным прошло во вторник, 27 июля, в Доме кинематографистов. Похоронен на Даниловском кладбище.

Семья 
 Сын — Дмитрий Таланкин (1960—2020), кинорежиссёр.

Звания и награды 

 Заслуженный деятель искусств РСФСР (26 ноября 1965 года) — за заслуги в области советского киноискусства
 Народный артист РСФСР (28 марта 1974 года) — за заслуги в области советского киноискусства
 Народный артист СССР (5 апреля 1988 года) — за большие заслуги в развитии советского киноискусства
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (31 августа 1998 года) — за заслуги перед государством, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства
 Два ордена Трудового Красного Знамени:
 первый (1971)
 второй (20 октября 1977 года) — за заслуги в развитии советского киноискусства и в связи с пятидесятилетием со дня рождения
 Благодарность Президента Российской Федерации (21 января 2003 года) — за большой вклад в развитие отечественного киноискусства
 МКФ в Карловых Варах (1960, Главный приз «Хрустальный глобус», фильм «Серёжа»)
 Международный смотр фильмов в Акапулько (1960, Приз «Золотая головка Паленке», фильм «Серёжа»)
 МКФ фильмов для молодёжи в Каннах (1960, Первая премия, фильм «Сережа»)
 «Золотой лавровый венок» Фонда Д. О. Селзника (1961, фильм «Сережа»)
 МКФ в Венеции (1963, Специальный приз жюри, фильм «Вступление»)
 МКФ фильмов для молодёжи в Каннах (1963, Специальная премия жюри, фильм «Вступление»)
 МКФ в Венеции (1969, Золотая медаль участия, фильм «Дневные звёзды»)
 МКФ в Сан-Себастьяне (1971, Специальный приз жюри, фильм «Чайковский»)
 ВКФ в Кишинёве (1975, Главный приз, фильм «Выбор цели»)
 МКФ в Каире (1977, Специальный приз жюри «Серебряная Нефертити», фильм «Выбор цели»)
 МКФ в Венеции (1981, Специальное упоминание, фильм «Звездопад»)

Творчество

Режиссёрские работы 
  — Серёжа (совместно с Г. Н. Данелия)
  — Вступление
  — Дневные звёзды
  — Чайковский
  — Выбор цели
  — Отец Сергий
  — Звездопад
  — Время отдыха с субботы до понедельника
  — Осень, Чертаново… (совм. с Д. И. Таланкиным)
  — Бесы (совм. с Д. И. Таланкиным)
  — Незримый путешественник (совм. с Д. И. Таланкиным)

Сценарии 
  — Серёжа (совместно с Г. Н. Данелия и В. Ф. Пановой)
  — Дневные звёзды
  — Материнское поле (совм. с Ч. Т. Айтматовым и Б. Т. Добродеевым)
  — Чайковский (совм. с Б. А. Метальниковым и Ю. М. Нагибиным)
  — Выбор цели (совм. с Д. А. Граниным)
  — Отец Сергий
  — Звездопад
  — Время отдыха с субботы до понедельника
  — На исходе ночи (совм. с О. А. Рудневым)
  — Осень, Чертаново… (совм. с Д. И. Таланкиным)
  — Бесы (совм. с Д. И. Таланкиным)
  — Незримый путешественник

Участие в фильмах 
  — ВГИК: Педагоги и студенты говорят о профессии (документальный)

Примечания

Ссылки 
 Таланкин Игорь Васильевич: Биография и фильмография на сайте kino-teatr.ru
 Доска памяти Игоря Таланкина
 95 лет Игорю Васильевичу Таланкину! Статья Михаила Косырева-Нестерова.  

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров
Преподаватели ВГИК
Персоналии:Мосфильм
Фильмы Игоря Таланкина
Члены Союза кинематографистов СССР
Члены КПСС
Персоналии:Львовский драматический театр им. Л. Украинки
Похороненные на Даниловском кладбище